Anna Danilina e Xenia Knoll hanno battuto in finale Ekaterina Byčkova e Evgenija Rodina 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Alëna Fomina /  Anastasіja Vasyl'jeva (semifinali)
 Ekaterina Byčkova /  Evgenija Rodina (finale)

 Vitalija D'jačenko /  Marina Šamajko (quarti di finale)
 Natela Dzalamidze /  Hanna Poznichirenko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Moscow Open 2014